Jaume Padró i Cots (Calders, 1720 - Manresa, 1803), escultor català.
 Jaume Padró i Ferrer (Reus, 1826 - Barcelona, 1911), comerciant i dibuixant català.